Drawing down the moon – rituale neopagano
 Drawing Down the Moon – album dei Beherit del 1993
 Drawing Down the Moon – album degli Azure Ray del 2010
 Drawing Down the Moon – film del 1997 diretto da Steven Patterson
 Drawing Down the Moon – saggio di Margot Adler del 1979